Населението на Косово през 2019 г. е 1 788 891 души.

Естествен прираст 
Естественият прираст в страната е висок, около 50 % от населението са на възраст под 30 години. (2009). След 2010 г. прирастът бързо спада, но въпреки това остава висок на фона на другите държави в Европа.

Естествен прираст

Етнически състав 
(2005)

 92 % – албанци
 4 % – сърби
 2 % – бошняци и горанци (с български произход, част от тях с българско и македонско самосъзнание)
 1 % – цигани
 1 % – турци

(2008)

 92 % – албанци
 5,3 % – сърби
 2,7 % – други

Косовски българи 
Косовските българи известни като горанци и жупци, живеят в 35 села, почти чистобългарски, главно в общините Призрен и Краковища 17 975 души, 43 % (2006). По официална статистика, от български произход са около 30 000, а по неофициална статистика са от 100 000 до 200 000 според някои оценки.

Религия 
Около 90 % от населението са мюсюлмани (главно сунити). Останалата част са предимно християни (главно православни сърби); към християните има и голям брой албанци, изповядващи католицизма.

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа

Източници